John Scott (1423-1485) – angielski szlachcic, konstabl Dover, Lord Strażnik Pięciu Portów
 John Scott (1751-1838) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Eldon, Lord Kanclerz
 John Scott (1805-1854) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Eldon
 John Scott (1823–1888) – brytyjski entomolog
 John Scott (1824-1896) – amerykański polityk, senator z Pensylwanii
 John Scott (1845-1926) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Eldon
 John Scott Haldane (1860-1936) – szkocki lekarz, wynalazca maski przeciwgazowej
 John Scott (1899-1976) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Eldon
 John Scott (1923-2007) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. książę Buccleuch
 John Scott (ur. 1930) – brytyjski kompozytor
 John Scott (ur. 1934) – australijski żeglarz sportowy
 John Scott (ur. 1937) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Eldon
 John Scott (ur. 1944) – australijski montażysta filmowy
 John Scott (1956-2015) – brytyjski organista i dyrygent
 John Stuart Scott (ur. 1966) – amerykański reżyser telewizyjny
 John Scott (ur. 1982) – kanadyjski hokeista

Zobacz też

Przypisy